Oberambach ist der Ortsname von

 Oberambach (Moosburg an der Isar), Ortsteil der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Oberambach (Münsing), Ortsteil der Gemeinde Münsing, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Oberambach (Oberscheinfeld), Ortsteil des Marktes Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern